Ристо Шишков (Серес, 23. март 1940 — Скопље, 17. јун 1986) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Биографија
Ристо Шишков је рођен 1940. године у селу Мрсна, Серес, Егејска Македонија, у богатој трговачкој породици. Године 1942. Ристо доживљава трагичну судбину деце избеглица. Кроз Бугарску у 1945. његова породица долази у Струмицу, где се и школовао.

Ристо је прво хтео да студира атомску физику, али изненада мења одлуку и уписује се на позоришну академију у Београду, на одсеку за глуму. Дипломира 1962. годиме. После две године рада у Југословенском драмском позоришту у Београду, Шишков долази у Скопље и од 1. октобра 1964 је постао члан Драме Македонског народног театра. Активан у 54 представа, 12 филмова, 7 телевизијских драма и 5 телевизијске серије. Добитник позоришне награде за МТФ „Војдан Чернодрински” (1977) за своје улоге у представи „Град под зеленим дрветом”.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1965. || Сакурица и шубара ||
|- 
| 1966. || До победе и даље  || Трајко
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба  || Осман бег
|-
| 1967. || Куда после кише  || Инжењер
|-
| 1968. || Планина гнева  || Стамат
|-
| 1969. || Република у пламену  || Питу Гули
|-
| 1969. || Битка на Неретви   || Рањеник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Слики на дрво ТВ филм || /
|-
| 1970. || Крепост ТВ филм || /
|-
| 1970. || Балада за орканата ТВ филм || /
|-
| 1971. || Црно семе  || студент Парис
|-
| 1971. || Македонски део пеколот ||
|-
| 1972. || Пуцањ   || Никола Петков
|-
| 1972. || Табакерата ТВ филм || Гоце Делчев
|-
| 1973. || Залез зад езерската земја ТВ серија || Фрузин
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Јад  || Свештеникот Кирил
|-
| 1975. || Парадоксот на Диоген ТВ филм || Инж. Драшко Каровски
|-
| 1976. || Цимерите од соба 306  || 
|-
| 1976. || Најдужи пут  || Чауш
|-
| 1975 1976. || Патот кон иднината ТВ серија || Силе
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија || Чауш
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|-
| 1977. || Дождовито сонце ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Црвени коњ  || Ставропулос
|-
| 1983. || Црвени коњ ТВ серија || /
|-
| 1984. || Не рекох ли ти  || Александар Турундзе
|-
| 1985. || Јазол ||
|}

Фестивал  
У његову чест, од 1992. године се у Струмици одржава Фестивал  „Ристо Шишков“. Његов син је познати македонски глумац Васил Шишков.

Награде  
 1967 ФФАО, Ниш — Специјална награда за улогу у филму „Планина гнева“
 1976 ФФАО, Ниш — Повеља за мушку улогу у филму  „Најдужи пут“

Извори 
 мк.википедиа Ристо Шишков

Спољашње везе 
 

Рођени 1940.
Умрли 1986.
Македонски глумци
Југословенски глумци